1304 км, 1304-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 1304 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 811036.
 1304 км — пассажирская платформа, Львовская железная дорога (Тернопольская область). Код 361223.